Шаранта () — департамент Франции, один из департаментов региона Пуату — Шаранта. Административный центр — Ангулем. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 353 657 человек. По состоянию на 2015 год территория Шаранты была разделена на 3 округа (Конфолан, Ангулем и Коньяк), 19 кантонов и 404 коммуны. В департаменте только 2 города с населением свыше 10 000 человек — Ангулем и Коньяк, и 8 городов с населением более 5000 человек. В 1993 году коммуна Обтер-сюр-Дроне была отмечена знаком самой красивой деревни Франции.

Список коммун 
В данном списке приведены коммуны департамента Шаранта. Административные центры кантонов выделены цветом.

Примечания 

Шаранта